María del Rosario de Silva (Madrid, 4 de abril de 1900-Madrid, 11 de enero de 1934) fue una aristócrata española, miembro de la alta sociedad de la época. Dama de la reina Victoria Eugenia, contrajo matrimonio con el duque de Alba. Ella era, por derecho propio,  marquesa de San Vicente del Barco. Falleció prematuramente a los treinta y tres años de edad, enferma de tuberculosis.

Vida y familia 
Hija única de Alfonso de Silva y Fernández de Córdoba (1877-1955) y de su esposa María del Rosario Gurtubay y González de Castejón (1879-1948), nació en Madrid el 4 de abril del año 1900 y desde su nacimiento tuvo la educación que en aquella época se le daba a las damas nobiliarias. Fue dama de la reina Victoria Eugenia y heredera del gran patrimonio del ducado de Híjar y de la fortuna de su madre. María del Rosario era prima hermana de María del Carmen de Gurtubay y Alzola.

Heredó el título de marquesa de San Vicente del Barco, que lleva asociado grandeza de España.

El 7 de octubre de 1920 se casó con Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó,  duque de Alba. La boda se realizó en la Embajada de España en Londres, convirtiéndose así en la duquesa consorte de Alba. La boda se celebró en una relativa intimidad debido al luto impuesto por la muerte de la emperatriz Eugenia, tía abuela de Jacobo. Después de la boda volvieron a Madrid y se instalaron en el Palacio de Liria, teniendo una hija en 1926: Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, futura duquesa de Alba.

Fue conocida entre la familia como "Totó" e igual que su marido, era fiel a la monarquía de Alfonso XIII, visitándole en el exilio tanto a él como a la reina Victoria Eugenia. Trabajó junto a su marido por mantener el patrimonio de la familia Alba, hasta que su enfermedad pudo con ella y tuvo que encamarse, dado que enfermó de tuberculosis.

Para proteger a su hija, única heredera del patrimonio de los Alba y de los Híjar, Cayetana tenía prohibido entrar a verla a su habitación. Desde que empezó su enfermedad, se trasladaba durante unas semanas al año a Suiza para tratarse. Murió en el Palacio de Liria el 11 de enero de 1934, antes que su padre y, por tanto, sin llegar a heredar la mayor parte de los títulos de este, que pasarían más adelante a su hija Cayetana.

Títulos nobiliarios 

 Marquesa de San Vicente del Barco, con grandeza de España. Tras su muerte lo heredó su hija Cayetana.

En la televisión 

En el telefilme La duquesa, de Telecinco, su papel fue interpretado por la actriz Marta Marco.

Árbol genealógico

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de España del siglo XX
Duques de España
Casa de Alba
Marqueses de San Vicente del Barco
Nobles de la Comunidad de Madrid
Fallecidos por tuberculosis
Españolas del siglo XX
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid